Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1988/1989 — 53-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Тесла Пардубице, обыгравший в финале плей-офф Дуклу из Тренчина.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась по сравнению с прошлым сезоном: 12 команд проводили 2-круговой турнир, после чего каждая команда играла еще 12 игр, причём соперники определялись исходя из мест, занятых после 22-го тура. Первые 8 команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф проводились до 3-х побед. Чемпионом в 3-й раз в своей истории стал клуб Тесла Пардубице, обыгравший в финале тренчинскую Дуклу. Как и два года назад, главным героем чемпионата стал вратарь Теслы Доминик Гашек, который провёл 42 матча (коэффициент надёжности 2.71 и процент отбитых бросков 90.8) и был признан лучшим хоккеистом Чехословакии 1989 года, получив приз Золотая клюшка. Также следует отметить дебют знаменитого нападающего Яромира Ягра в составе Польди Кладно. В возрасте 16 лет он провёл 39 матчей, набрал 18 очков (8 шайб + 10 передач).

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Тесла Пардубице — ХЗ Литвинов — 3:0 (4:3, 9:5, 7:6 ОТ)

Дукла Тренчин — Мотор Ческе-Будеёвице — 3:1 (4:3, 2:3, 7:5, 3:2 Б)

Дукла Йиглава — Спарта Прага — 1:3 (2:3 ОТ, 5:1, 1:4, 2:5)

Шкода Пльзень — ВСЖ Кошице — 0:3 (2:3 ОТ, 1:6, 1:3)

Полуфиналы 
Тесла Пардубице — Спарта Прага — 3:0 (4:2, 6:1, 7:3)

Дукла Тренчин — ВСЖ Кошице — 3:0 (8:0, 5:3, 7:5)

Финал 
Тесла Пардубице — Дукла Тренчин — 3:1 (4:3 ОТ, 3:1, 2:4, 4:1)

За 3-е место 
ВСЖ Кошице — Спарта Прага — 3:2 (3:6, 0:6, 3:2, 6:4, 6:2)

За 5-8 место 
Дукла Йиглава — ХЗ Литвинов — 3:0 (10:4, 8:2, 5:3)

Шкода Пльзень — Мотор Ческе-Будеёвице —  0:3 (2:5, 4:6, 1:3)

За 5-е место 
Дукла Йиглава — Мотор Ческе-Будеёвице — 3:2 (3:6, 6:2, 3:6, 4:0, 10:7)

За 7-е место 
Шкода Пльзень —  ХЗ Литвинов — 3:1 (3:6, 6:4, 8:1, 7:2)

За 9-е место 
Витковице — ТЕ Готтвальдов — 1:3 (3:4 Б, 3:6, 6:3, 5:6 ОТ)

Турнир за 9-12 места 

В турнире за 9-12 места приняли участие команды, занявшие 4 последних места на 1-м этапе. 

Исходя из мест, занятых в регулярном чемпионате, перед началом турнира клубы получали бонусные очки (9 место — 3 очка, 10 — 2, 11 — 1, 12 — 0). 

Команды, занявшие 1-2 места, сохраняли место в первой лиге. 

Команды, занявшие 3-4 места, переходили в турнир за право играть в первой лиге с 4-мя лучшими клубами второй лиги.

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Владимир Ружичка (Дукла Тренчин) — 46 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Доминик Гашек, Либор Барта

Защитники

Станислав Мечиар, Павел Марек, Милош Грубеш, Иржи Зайдль, Роберт Вршански, Мартин Стршида, Ян Филип, Томаш Срнка, Франтишек Панхартек (младший)

Нападающие

Отакар Янецки, Иржи Шейба, Ладислав Лубина, Рихард Крал, Эвжен Мусил, Иржи Ироутек, Зденек Чех, Петр Вршански, Иржи Коваржик, Лудвик Копецки, Либор Герольд, Ян Черлински, Иржи Лупомески, Петр Коречек, Радим Хаупт

Тренеры — Владимир Мартинец и Богуслав Штястны

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие команды, занявшие 11-12 места в первой лиге и 4 лучших клуба второй лиги. 

В 2-круговом турнире определялись 2 команды, которые в следующем сезоне будут играть в первой лиге.

Ссылки 
 Сезон 1988/89 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1988 году
Спорт в Чехословакии в 1989 году
1988 год в хоккее
1989 год в хоккее